Branko Peković – pallanuotista serbo naturalizzato kazako
 Miladin Peković – cestista serbo
 Milorad Peković – ex calciatore montenegrino
 Nikola Peković – ex cestista e dirigente sportivo montenegrino
 Radoslav Peković – cestista serbo